Список из 161 игры, вышедших для платформы Neo-Geo, который включает в себя серию аркадных автоматов (Multi Video System или «MVS») и домашних консолей (Advanced Entertainment System или «AES»). Многие из перечисленных игр доступны также для системы Neo Geo CD.

Neo-Geo